Botkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Campbell Botkin (1842–1905), US-amerikanischer Politiker
 Dmitri Petrowitsch Botkin (1828–1889), russischer Unternehmer und Kunstsammler
 Jeremiah D. Botkin (1849–1921), US-amerikanischer Politiker
 Jewgeni Sergejewitsch Botkin (1865–1918), Leibarzt der Familie des letzten russischen Zaren Nikolaus II.
 Kirk Botkin (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Max Botkin (* 1979), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Molly Botkin (* 1943), US-amerikanische Schwimmerin

 Petr Kononowitsch Botkin (1781–1853), russischer Teefabrikant

 Wassili Petrowitsch Botkin (1811–1869), russischer Kritiker und Publizist